Глан () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Глан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Глан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Санкт-Файт-ан-дер-Ґлан () - містечко у Австрії у федеральній землі Каринтія. 
 Санкт-Файт-ан-дер-Глан (округ), Санкт-Файт-ан-дер-Ґлан (округ) () - округа федеральної землі Каринтія у Австрії. 
 Сен-Глан, Сен-Ґлан (фр. Saint-Glen) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. 
 Орадур-сюр-Глан, Орадур-сюр-Ґлан (фр. Oradour-sur-Glane) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна.